Leo Vanackere, Belgisch politicus
Luc Vanackere, Belgisch bestuurder
Steven Vanackere, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam